Псевдощитівки (Coccidae) — родина червеців.
Задній кінець черевця роздвоєний анальною щілиною, анальний отвір прикритий двома анальними пластинками; якщо пластинки відсутні, то тіло сильно опукле, ниркоподібне.

Роди 
Родина серед червеців є однією з найчисленніших, що включає близько 1150 видів в 165 родах:

Джерела 

Червці
Родини напівтвердокрилих